Е́кабс Ка́закс (; ) — российский и латвийский художник-модернист. Один из основоположников латышского национального модернизма.

Биография 
Родился в семье дворника Питера и его супруги Эде. В 1913 году окончил техническое реальное училище, где преподавателем рисования был Юлий Мадерниекс. С 1913 по 1915 год учился в Рижском художественном училище по руководством Вилхелмса Пурвитиса. С 1914 года участвовал в выставках.

C 1915 года был вынужден продолжить учёбу в эвакуации в Пензенской школе искусств. Работал в конторе комитета снабжения латышских беженцев, затем вернулся в Латвию. С 1918 по 1919 год — учитель рисования в Алуксне. В 1919 году Казакс становится членом группы экспрессионистов вместе с Никлавом Струнке, Романом Сутой, Ото Скулме, Валдемаром Тоне и Конрадом Убансом.

Умер 30 ноября 1920 года от туберкулеза.

Творчество 
В творчестве Екабса Казакса отражены события революции 1905 года, Первой мировой войны и борьбы за независимость Латвии. Под влиянием импрессионизма первого десятилетия XX века Казакс выработал индивидуальный стиль, который характеризуется выразительностью и простотой, обобщением и даже искажением форм.

На сюжеты картин Казакса повлияло творчество Язепса Гросвалдса, а на манеру — Aндре Дерена.

Среди картин: «Беженцы» (1917).

Литература 
 Māksla un arhitektūra biogrāfijās. / Atb. red. A. Vilsons. — Rīga, 1996. — 2. sēj.
 Siliņš J. Latvijas māksla 1915—1940. — Stokholma, 1988. — 1. sēj.
 Latviešu tēlotāja māksla. 1860—1940. — Rīga: Zinātne, 1986. — 502 lpp.

Примечания

Ссылки 
 Э. Клявиньш Екабс Казакс на сайте «Kaнон культуры Латвии»

Художники России
Художники Латвии
Художники русского авангарда